Naturschutzgebiet Große Dhünntalsperre ist der Name folgender Naturschutzgebiete:

 Naturschutzgebiet Große Dhünntalsperre (Süd) in Kürten
 Naturschutzgebiet Große Dhünntalsperre (Große und Kleine Dhünn) in Odenthal und Wermelskirchen